Savage Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Savage Island (Alaska)
 Savage Island (Georgia)
 Savage Island (Louisiana)
 Savage Island (Aroostook County, Maine)
 Savage Island (Somerset County, Maine)
 Savage Island (Michigan)
 Savage Island (South Carolina)
 Savage Island (Vermont)
 Savage Island (Virginia)
 Savage Island (Washington)

in Kanada
 Savage Island (Manitoba)
 Savage Island (Nunavut)
 Savage Island (Newfoundland and Labrador)

im Pazifik:
 Savage Island, früherer Name von Niue